Ez a szócikk ismerteti a 2023-as Australian Open női páros mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a cseh Barbora Krejčíková és Kateřina Siniaková párosa, akik most is együtt, és első kiemeltként indultak a tornán. Ebben az évben is ők szerezték meg a végső győzelmet, miután a döntőben 6–4, 6–3 arányban legyőzték a japán Aojama Súko–Sibahara Ena kettőst. Ezzel közösen a hetedik páros Grand Slam-tornagyőzelmüket érték el, egyúttal Krejčíková a tizenegyedik, Siniaková a hetedik Grand Slam-trófeáját szerezte meg. 

Ebben az évben négy magyar versenyző is érdekelt volt a párosok küzdelmeiben. Babos Tímea egy év kihagyás után ismét Kristina Mladenoviccsal, Udvardy Panna a spanyol Aliona Bolsova párjaként, Bondár Anna a belga Greet Minnennel, míg Gálfi Dalma az amerikai Bernarda Pera mellett indul a párosok mezőnyében. Gáfi Dalma és Udvardy Panna az első, Bondár Anna és Babos Tímea a második körben búcsúzott a tornától.

Kiemelések

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla az eredményekkel

N2